ПАТ «Чернігівга́з» — публічне акціонерне товариство зі штаб-квартирою в місті Чернігів, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу в Чернігівській області.

Історія 
У 1956 році виконком Чернігівської міськради прийняв рішення про створення виробничо-експлуатаційної контори газового господарства «Чернігівгаз». У 1975 році підприємства та дільниці в районах Чернігівщини, що займалися газопостачанням та експлуатацією газового господарства, були виведені зі складу комбінатів комунальних підприємств і злилися в одну обласну структуру — виробниче об'єднання газового господарства «Чернігівгаз». У 1995 році змінено форму власності підприємства, в результаті чого воно перейменоване на відкрите акціонерне товариство «Чернігівгаз». У 2011 році згідно із законом «Про акціонерні товариства» компанія перейменована на публічне акціонерне товариство «Чернігівгаз».

Структура 
 Головне управління ПАТ «Чернігівгаз»;
 Прилуцьке відділення:
 Варвинська дільниця Прилуцького відділення;
 Срібнянська дільниця Прилуцького відділення;
 Бахмацька дільниця Прилуцького відділення;
 Талалаївська дільниця Прилуцького відділення;
 Борзнянська дільниця Прилуцького відділення;
 Ічнянська дільниця Прилуцького відділення;
 Ніжинське відділення:
 Дільниця смт Лосинівка Ніжинського відділення;
 Носівська дільниця Ніжинського відділення;
 Куликівська дільниця Ніжинського відділення;
 Козелецька дільниця Ніжинського відділення;
 Дільниця м. Остер Козелецької дільниці Ніжинського відділення;
 Бобровицька дільниця Ніжинського відділення;
 Корюківське відділення:
 Коропська дільниця Корюківського відділення;
 Новгород-Сіверська дільниця Корюківського відділення;
 Сосницька дільниця Корюківського відділення;
 Семенівська дільниця Корюківського відділення;
 Сновська дільниця Корюківського відділення;
 Менська дільниця Корюківського відділення;
 Дільниця смт Березна Менської дільниці Корюківського відділення;
 Городнянська дільниця Корюківського відділення;
 Ріпкинська дільниця Корюківського відділення;
 Дільниця смт Любеч Ріпкинської дільниці Корюківського відділення.

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Профіль компанії на офіційному сайті «Газ України» 
 Профіль компанії на clarity-project.info

Підприємства Чернігова
Підприємства нафтогазової промисловості України
Засновані в Україні 1956